Az 5. U17-es Afrika-kupát 2003. május 25. és június 8. között rendezték Szváziföldön. Az első három kijutott a 2003-as U17-es labdarúgó-világbajnokságra.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

Díjak

Források 
 CAF Hivatalos honlap
 RSSSF.com: 2003-as U17-es Afrika-kupa

U17-es labdarúgás
U17
U17